Раскафри́я () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Занимает площадь 150 км². Население — 2004 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Мадрида